Александр Юрьевич Гольшанский (ок. 1440—1511) — государственный деятель Великого княжества Литовского, князь Гольшанский (1481—1511), кравчий великий Литовский (до 1488), подчаший и наместник Гродненский (с 1488), каштелян Виленский (1492—1511), младший сын князя Юрия Семёновича Гольшанского.

Биография 
В 1473 году, в результате раздела наследства князя Юрия Семёновича Гольшанского, его младшему сыну князю Александру Юрьевичу Гольшанскому досталось имение Дуниловичи. 

В 1481 году по приказу великого князя литовского и короля польского Казимира Ягеллончика в Вильне были казнены князья-заговорщики Михаил Олелькович Слуцкий и Иван Юрьевич Гольшанский. После казни Ивана его младшие братья Семён и Александр унаследовали его удельное княжество. Семён Юрьевич Гольшанский получил во владение княжество Дубровицкое, а его брат Александр — княжество Гольшанское.

Вероятно, Александр Юрьевич Гольшанский, как и все Гольшанские, перешел из православия в католичество. До 1488 года носил титул господарского кравчего. В том же году Александр Гольшанский был назначен подчашим и наместником Гродненским.

В 1492 году Александр Гольшанский был назначен каштеляном Виленским и занимал эту должность до самой смерти. 

В 1506 году получил во владение Берестейское староство. Ему принадлежали крупные имения в Гродненском, Минском и Ошмянском поветах.

В 1511 году, после смерти  Виленского каштеляна князя Александра Юрьевича Гольшанского, Гольшаны перешли к его племяннику Юрию Ивановичу Гольшанскому, сыну казненного Ивана Гольшанского.

Семья 
Был женат на Софье, дочери воеводы виленского и литовского канцлера Олехно Судимонтовича (ум. 1491) и Ядвиги Монивид. 

Дети:

 Януш Гольшанский (ум. около 1511), староста слонимский и кравчий господарский (с 1496)
 Павел Гольшанский (ум. 1555), епископ луцкий (1507—1536) и виленский (1536—1555)
 Юрий Гольшанский (ум. 1511), кравчий господарский (с 1507), воевода киевский (1508—1511)
 Анна Гольшанская, жена Петра Яновича Монтигирдовича
 Ядвига Гольшанская, жена Ивана Богдановича Хрептовича
 Александра Гольшанская, жена Николая Юрьевича Паца
 Барбара Гольшанская, монахиня.

Литература 
 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — Warszawa, 1895.

Примечания 
Александр Юрьевич
Каштеляны виленские
умершие в 1511 году

Внешние ссылки 

Леонтий Войтович. Князья Гольшанские
Гольшанские